«One Love» () — це поза-альбомний сингл гурту «The Stone Roses», виданий влітку 1990 року.

Композиції 
7":
 "One Love [Edit]" (3:35)
 "Something's Burning" (7:50)

12":
 "One Love" (7:45)
 "Something's Burning" (7:50)

CD:
 "One Love" (7:45)
 "Something's Burning" (7:50)

Касета:
 "One Love" (7:45)
 "Something's Burning" (7:50)

Посилання 
 Дискографія The Stone Roses 

Сингли 1990
Пісні The Stone Roses